In the Ranks – film del 1913 diretto da Francis Ford
 In the Ranks – film del 1914 diretto da Percy Nash
 In the Ranks – film del 1916 diretto da Bobby Burns e Walter Stull